Вампіри:
 Вампір — міфологічна істота.
 Вампіри в кінематографі.
 Вампіри (фільм).
 Вампіри в мистецтві.
 Вампір — підродина кажанів.